Une plate-forme est au sens large un lieu surélevé et plan, sur lequel on peut placer, orienter, entreposer différentes choses. Avec la réforme orthographique de 1990, on peut écrire plateforme.

Infrastructure 

 Une plate-forme pétrolière est une construction industrielle permettant l’extraction du pétrole en pleine mer, on dit offshore.
 La plate-forme d’une route désigne, au sens géométrique, la surface de la route qui comprend la ou les chaussées, les accotements et éventuellement les terre-pleins.
 La plate-forme ferroviaire est une surface linéaire aplanie et généralement de faible dénivelé, destinée à supporter toute la superstructure d'une ligne de chemin de fer : ballast, traverses, rails, système d'électrification (lorsqu'il est installé), mais aussi les divers types de gares (avec leurs équipements) et la signalisation.
 Une plate-forme métallique, dans l'industrie, permet d'aménager les entrepôts et d'augmenter leurs capacités de stockage par l'ajout d'un ou plusieurs niveaux.
 Une plate-forme est un support pour le plongeon de haut vol.
 Une plate-forme chimique est un ensemble d'entreprises du domaine de la chimie regroupées sur un même site.

Science 
En géologie :
 une plate-forme cratonique est une couverture sédimentaire recouvrant un socle de roches métamorphiques ou ignées ;
 une plateforme carbonatée est une structure géologique formée par bioconstruction.

Technologie 
 Une plate-forme est, en informatique, une base de travail à partir de laquelle on peut écrire, lire, utiliser, développer un ensemble de logiciels, sites.
 Une plate-forme digitale (ou numérique) est un nouveau type d’entreprise : son rôle est d’aider deux ou plusieurs groupes différents à se rencontrer, à cocréer et à échanger de la valeur. Elle facilite les interactions, connecte l’offre et la demande, et orchestre, organise ou crée des écosystèmes.
 Une plate-forme inertielle (ou plate-forme à inertie ou centrale à inertie) est un dispositif qui conserve la même position dans un repère universel (fondé sur les étoiles par exemple), indépendamment des mouvements du mobile qui le transporte. Elle est utilisée comme système de guidage.
 Dans le monde du test, la plate-forme est l'ensemble de machines informatiques et ses satellites électriques, hydrauliques, mécaniques qui permettent de faire subir à un échantillon les essais qui servent à le qualifier.
 Dans l’industrie automobile, une plate-forme est une structure de base d’un véhicule, composée d’un châssis et de certaines pièces non visibles.
 Dans l’industrie spatiale, une plate-forme, ou module de service, est l'ensemble des servitudes d'un satellite (partie qui assure des fonctions sans rapport direct avec sa mission première).
 Sur Internet, une plateforme de vidéos en ligne est un site web tel que Youtube, Dailymotion ou Vimeo sur lequel des utilisateurs peuvent télécharger, stocker et lire des contenus vidéo. Sont également souvent décrits comme « plate-formes » les services à la demande d’audio (Deezer, Spotify, …) et de vidéo (Netflix, Prime Video, myCANAL…).

Services 
 Une plate-forme d’appel téléphonique est un entre où des opérateurs reçoivent et traitent des appels.
 Une plateforme, en économie, est un intermédiaire qui crée un marché et/ou rassemble des groupes d'utilisateurs pour faciliter les échanges économiques et sociaux.

Transports 
 Une plate-forme de correspondance est un nœud d'un réseau de transport offrant de nombreuses correspondances.
 Une plate-forme multimodale est une infrastructure permettant des correspondances entre différents moyens de transport.

Toponyme 
 Plate-forme de Ross, la plus grande barrière de glace de l’Antarctique.

Jeu vidéo 
 Le jeu de plate-formes est un type de jeu vidéo.
 Une plate-forme est aussi un support matériel pour lequel un jeu vidéo est édité, telle une console de jeu, un ordinateur ou un téléphone.

Autres 
 En politique, une plate-forme est l’ensemble des idées sur lesquelles s’appuie un programme politique. Il s’agit d’un lieu d’accueil des idées politiques où se discute la possibilité de leur mise en application (sens aussi utilisé dans le syndicalisme).
 Plateforme, roman de Michel Houellebecq.
 Les « chaussures à plate-forme » sont des chaussures à semelles compensées.

Références